La Ley de Reforma de 1832 (en inglés: Representation of the People Act 1832, Reform Act 1832 o Great Reform Act) fue una ley del parlamento que introdujo un amplio espectro de cambios al sistema electoral en Inglaterra y Gales. Según el preámbulo, La ley fue diseñada para "tomar medidas efectivas para corregir diversos abusos que han subsistido durante mucho tiempo en cuanto a la Elección de los Miembros que sirven en la Cámara de los Comunes del Parlamento".

Historia 
Las demandas de reformas se remontaban a mucho antes de 1832, pero siempre sin éxito. La ley que finalmente logró imponerse fue propuesta por los Whigs, liderados por el Primer Ministro Lord Grey. La iniciativa encontró bastante resistencia por parte de fracciones pro Pitt en el Parlamento que habían gobernado el país durante tanto tiempo (la oposición fue especialmente virulenta en la Cámara de los Lores). Sin embargo, a causa de la presión del público, el proyecto fue finalmente aprobado. La ley le otorgaba bancas en la Cámara de los Comunes a las ciudades grandes que habían surgido durante la Revolución Industrial, y le quitaba bancas a los denominados "rotten boroughs" ("burgos podridos", ciudades despobladas que continuaban teniendo su representación de origen medieval). La ley también aumentó el número de individuos habilitados para votar, aumentando la masa del electorado desde unos 500000 a 813000, y permitiendo así que uno de cada seis hombres adultos votaran, en una población total de 14 millones de personas.

El título completo es Una ley para modificar la representación del pueblo en Inglaterra y Gales. La ley solo se aplicaba a Inglaterra y Gales; otras leyes de reformas fueron aprobadas ese mismo año para Escocia e Irlanda. Debido a que otras modificaciones fueron aprobadas posteriormente durante el siglo XIX; la ley de reforma de 1832 a veces es denominada la Primera, o la Gran ley de reforma.

Véase también 
 Cartismo
 Owenismo
 Voto secreto
 Sufragio universal

Notas

Bibliografía 
 Blackstone, Sir William. (1765–1769). Commentaries on the Laws of England. Oxford: Clarendon Press.
 Gash, Norman. (1952). Politics in the Age of Peel: A Study in the Technique of Parliamentary Representation, 1830–1850. London: Longmans, Green, and Co.
 Lady Holland and Sarah Austin. (1855). A Memoir of the Reverend Sydney Smith by his daughter, Lady Holland, with a Selection from his Letters edited by Mrs Sarah Austin. 2 vols. London: Brown, Green, and Longmans.
 Marcus, Jane (ed.). (2001). Women's Source Library Vol.VIII: Suffrage and the Pankhursts. London: Routledge.
 May, Sir Thomas Erskine. (1896). The Constitutional History of England Since the Accession of George the Third: 1760–1860. 3 vols. London: Longmans, Green, and Co.
 Napier, Macvey (ed.). (1824). Supplement to Encyclopædia Britannica (4th, 5th & 6th eds.). London: Archibald Constable & Co.
 Phillips, John A., and Charles Wetherell. (1995). The Great Reform Act of 1832 and the Political Modernization of England. The American Historical Review, vol. 100, pp. 411–436.
 Pringle, John H., and William S. Taylor, eds. (1838–1840). 4 vols. Correspondence of William Pitt, Earl of Chatham. London.
 Rover, Constance. (1967). Women's Suffrage and Party Politics in Britain, 1866–1914. London: Routledge & Kegan Paul.
 Rudé, George. (1967). English Rural and Urban Disturbances on the Eve of the First Reform Bill, 1830–1831. Past and Present, no. 37, pp. 87–102.
 Smith, E. A. (1992). Reform or Revolution? A Diary of Reform in England, 1830-2. Stroud, Gloucestershire: Alan Sutton.
 Thorne, R. G. (1986). The House of Commons: 1790–1820. London: Secker and Warburg.
 Trevelyan, G. M. (1922). British History in the Nineteenth Century and After (1782–1901). London: Longmans, Green, and Co.
 Brock, Michael. (1973). The Great Reform Act. London: Hutchinson Press.
 Butler, J. R. M. (1914). The Passing of the Great Reform Bill. London: Longmans, Green, and Co.
 Cannon, John. (1973). Parliamentary Reform 1640–1832. New York: Cambridge University Press.
 Christie, Ian R. (1962). Wilkes, Wyvill and Reform: The Parliamentary Reform Movement in British Politics, 1760–1785. New York: St. Martin's Press.
 
 Evans, Eric J. (1983). The Great Reform Act of 1832. London: Methuen and Co.
 Foot, Paul (2005). The Vote: How It Was Won and How It Was Undermined. London: Viking.
 Mandler, Peter. (1990). Aristocratic Government in the Age of Reform: Whigs and Liberals, 1830–1852. Oxford: Clarendon Press.
 Newbould, Ian. (1990). Whiggery and Reform, 1830–1841: The Politics of Government. London: Macmillan.
 O'Gorman, Frank. (1989). Voters, Patrons, and Parties: The Unreformed Electoral System of Hanoverian England, 1734–1832. Oxford: Clarendon Press.
 Phillips, John A. (1982). Electoral Behaviour in Unreformed England: Plumpers, Splitters, and Straights. Princeton: Princeton University Press.
 Trevelyan, G. M. (1920). Lord Grey of the Reform Bill: Being the Life of Charles, Second Earl Grey. London: Longmans, Green, and Co.
 Veitch, George Stead. (1913). The Genesis of Parliamentary Reform. London: Constable and Co.
 Warham, Dror. (1995). Imagining the Middle Class: The Political Representation of Class in Britain, c. 1780–1840. Cambridge: Cambridge University Press.
 White, R. J. (1957). From Waterloo to Peterloo. London: Heinemann and Co.
 Wicks, Elizabeth (2006). The Evolution of a Constitution: Eight Key Moments in British Constitutional History. Oxford: Hart Pub., pp. 65–82.
 Woodward, Sir E. Llewellyn. (1962). The Age of Reform, 1815–1870. Oxford: Clarendon Press.

Enlaces externos 
 Texto completo original aprobado dla ley: 
 Bloy, Marjie. The Reform Act Crisis
 Spartacus. 1832 Reform Act
 The National Archives. "The Struggle for Democracy"
 BBC Radio 4, In Our Time, The Great Reform Act

Leyes del Reino Unido
Reino Unido en 1832